La Grande Traversée, album de bande dessinée de la série de René Goscinny et Albert Uderzo Astérix, publié en 1975 ;
 La Grande Traversée (The Dove), film américain de Charles Jarrott sorti en 1974, avec Joseph Bottoms et Deborah Raffin ;
  La Grande Traversée (La misma luna), un film mexicano-américain de 2007 réalisé par Patricia Riggen ;
 La Grande Traversée (Let Them All Talk), est un film américain réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2020.